Джаск:

 Джаск — город в южной части Ирана, в остане Хормозган.
 Джаск — один из 11 шахрестанов (областей) иранской провинции Хормозган.